Anne-Laure Pham,  journaliste, auteure et chroniqueuse culinaire française.
 Ariane Widmer Pham (1959-), architecte et urbaniste suisse.
 David Pham (né en 1967), joueur de poker professionnel.
 Kim Pham (né en 1965) administrateur français.
 Linh-Dan Pham (née en 1974), actrice franco-vietnamienne.
 Luc Pham (né en 1943), peintre vietnamien
 Phạm Gia Khiêm (né en 1944), personnalité politique vietnamienne
  Phạm Kỳ Nam,  réalisateur et scénariste vietnamien
 Phạm Lê Thảo Nguyên (née en 1987), joueuse d'échecs vietnamienne
 Phạm Thị Hoài (née en 1960),  romancière vietnamienne
 Phạm Thị Mai Phương (née en 1985), Miss Vietnam 2002
 Phạm Văn Đồng, personnalité politique vietnamienne
  Phạm Văn Phu (1907-1967) révolutionnaire communiste puis diplomate vietnamien sous le pseudonyme de Trần Tử Bình
  Phạm Văn Ký (1910-1992), écrivain vietnamien
 Phạm Xuân Ẩn (1927-2006), journaliste et espion pour le Nord-Viêt Nam
 Pham Xuân Tong (né en 1947), pratiquant d'arts martiaux
 Quỳnh Anh (née en 1987), chanteuse belge
 Tommy Pham (né en 1988), voltigeur des Cardinals de Saint-Louis